A PR-925 é uma rodovia de acesso, pertencente ao governo do Paraná, que liga a BR-369 à cidade de Ubiratã, com extensão totalmente duplicada de 1,5 quilômetro (3 quilômetros de pistas).

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná